Кожокариу () — румынская фамилия. Известные носители:

 Кожокариу, Аделина (род. 1988) — румынская гребчиха.
 Кожокариу, Эмиль (род. 1938) — румынский политик.